Helvetios — концептуальный альбом швейцарской фолк-группы Eluveitie, вышедший в 2012 году. Стал пятым полноформатным альбомом коллектива. Признан лучшим в жанре фолк-метал в 2012 году по версии сайта Metal Storm.

Будучи вторым концептуальным альбомом, он рассматривает галльские войны с точки зрения кельтского племени Гельветов, жителей древней Гельвеции.

Helvetios получил хорошие отзывы в Германии. Журнал Sonic Seducer назвал этот альбом «чистой энергией». Издание Austrian Stormbringer сравнило трек «The Siege» с творчеством Sepultura и нарекла альбом истинным художественным произведением.

Список композиций

Участники записи 

 Симе Кох — вистлы, волынка, арфа, мандолина
 Кай Брем — бас-гитара
 Мери Тадич — скрипка
 Иво Хенци — гитара, акустическая гитара, мандолина
 Пэде Кистлер — вистлы, волынка
 Анна Мёрфи — колёсная лира, вокал
 Кристиан Гланцманн — вокал
 Мерлин Сутте — ударные

Приглашённые музыканты
 Alexander Morton — голос в рассказах в композициях 1, 2, 11 & 17
 Sarah Wauquiez — аккордеон в композиции 3
 Fredy Schnyder — цимбалы в композициях 4 & 7
 Christoph Pelgen — вокал в композици 6
 Nina Macchi — флейта в композици 12

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Тексты песен на Darklyrics 

Альбомы Eluveitie
Концептуальные альбомы
Альбомы Nuclear Blast Records